Le nom Goldsboro peut désigner :
 Bobby Goldsboro, artiste, producteur et animateur d'émissions de télévision.
 Goldsboro (Maryland)
 Goldsboro (Caroline du Nord)
 Goldsboro (Pennsylvanie)
 Goldsboro (Texas)
 Goldboro (Nouvelle Écosse)

Homonymie de toponyme